Хлинско може бити:

 Хлинско (Хрудим), град у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Хлинско (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република